Wahdat bezeichnet:

 Wahdat, Stadt in Tadschikistan in den Nohijahoi tobei Dschumhurij
 Wahdat (Bezirk), ein Bezirk der Nohijahoi tobei Dschumhurij, Tadschikistan
 Wahdat (Lachsch), einen Ort im Bezirk Lachsch, Nohijahoi tobei Dschumhurij, Tadschikistan

Wahdat ist der Name von:

 Wahied Wahdat-Hagh (* 1957), deutsch-iranischen Politologe und Soziologe
 Zamarin Wahdat (* 1989), deutsch-afghanische Kamerafrau, Regisseurin und Drehbuchautorin